Wisternens steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Vuisternens-devant-Romont im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Vuisternens-en-Ogoz im Kanton Freiburg, Schweiz